Bostedt ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Bostedt (* 1938), deutscher Veterinärmediziner
 Mintje Bostedt (1897–1955) deutsche Wohlfahrtspflegerin und Schulleiterin.